

Geografia 
 Story – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nella Contea di Sheridan nello stato del Wyoming
 Story City – città statunitense dell'Iowa)
 Contea di Story – contea statunitense dell'Iowa

Altro 
 Story – album dei New Trolls
 Joseph Story – giurista e avvocato statunitense